Оньо́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 50 км на північний схід від Парижа, 80 км на південь від Ам'єна, 50 км на південний схід від Бове.

Історія 

1 січня 2019 року Оньон і Віллер-Сен-Фрамбур було об'єднано в новий муніципалітет Вілле-Сен-Фрамбур-Оньон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Оньон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Оньон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Уаза